Климцево — название населённых пунктов в России:

 Климцево — деревня в Расловском сельском поселении Судиславского района Костромской области.
 Климцево — деревня в Судиславском сельском поселении Судиславского района Костромской области.